Acheroraptor temertyorum ("ladrón del inframundo de James y Louise Temerty") es una especie de dinosaurio terópodo dromeosáurido y única conocida del género extinto Acheroraptor, que vivió a finales del Cretácico, durante el Maastrichtiense, en lo que actualmente es Norteamérica. Sus fósiles han sido encontrados en la Formación Hell Creek de Montana, Estados Unidos. Es la especie de dromeosáurido más reciente conocida del registro fósil.

Descubrimiento e investigación

Acheroraptor fue descrito y nombrado originalmente por David C. Evans, Derek W. Larson y Philip J. Currie en 2013 y la especie tipo es Acheroraptor temertyorum. El nombre del género se deriva del griego antiguo Ἀχέρων, Acheron, "inframundo", en referencia a su procedencia de la Formación Hell Creek, "cañada del infierno" en inglés, y el latín raptor, "ladrón". El nombre de la especie honra a James y Louise Temerty, el presidente de Northland Power y la junta directiva del Museo Real de Ontario (ROM) y su esposa, quienes han apoyado al museo durante varios años.

Acheroraptor es conocido a partir del espécimen holotipo ROM 63777, un maxilar completo derecho con varios dientes maxilares, algunos aislados, y del dentario referido,en la mandíbula, ROM 63778, ambos alojados en el Museo Real de Ontario, Canadá. Ambos especímenes fueron recolectados aproximadamente a cuatro metros el uno del otro, del mismo lecho de huesos de fauna mezclada que aparece en la parte superior de la Formación Hell Creek en Montana, que data de finales de la etapa del Maastrichtiano del Cretácico Superior, inmediatamente anterior a la extinción masiva del Cretácico-Terciario. El espécimen holotipo fue recolectado el 28 de agosto de 2009 por buscadores de fósiles comerciales, uno de los cuales también había recolectado el hueso dentario varios años antes, y fue capaz de proveer detallados datos geográficos con el GPS y fotografías del espécimen in situ en la excavación en el día del descubrimiento. Ambos especímenes fueron posteriormente adquiridos por el Museo Real de Ontario de un coleccionista privado.

Clasificación

La posición filogenética de Acheroraptor fue explorada por Evans et al. en 2013 usando varias matrices de datos. ambos especímenes de Acheroraptor fueron codificados como un único taxón en la matriz de datos de Turner et al. del 2012, un extenso análisis filogenético de los terópodos que se enfoca en los Maniraptora. Se encontró que Acheroraptor es miembro de un clado que contiene a Eudromaeosauria y Microraptorinae, confirmando su asignación a Dromaeosauridae, y posiblemente a Eudromaeosauria. Sin embargo, dentro de ese clado muchos taxones aparecen en una gran politomía, debido a las codificaciones limitadas disponibles para Acheroraptor.

Evans et al. en 2013 también codificaron a los especímenes de Acheroraptor juntos y por separado en una versión actualizada de una colección de datos más pequeña y específica para los dromeosáuridos de Longrich y Currie del 2009. Se añadieron a Velociraptor osmolskae y a Balaur bondoc, Itemirus fue excluido, siguiendo su identificación como un tiranosauroide según Miyashita y Currie del 2009, y  a Turner et al. 2012. Las codificaciones para Adasaurus mongoliensis fueron separadas en aquellas basadas en el holotipo de la Formación Nemegt y las basadas en el espécimen IGN 100/23 de la Formación Bayanshiree. Varios rasgos fueron además revaluados y modificados, y dos características maxilares fueron añadidas a la matriz de Turner et al. de 2012. Este análisis llegó a una topología mejor resuelta, situando a Acheroraptor en una posición relativamente basal dentro de la subfamilia Velociraptorinae, que por lo demás solo comprende a dromeosáuridos asiáticos. El cladograma a continuación muestra la posición filogenética de Acheroraptor siguiendo este análisis.

Referencias

Enlaces externos 

Dromaeosauridae
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Cretácico